И́ру () — деревня в волости Йыэляхтме уезда Харьюмаа, Эстония.

География 
Деревня Иру расположена в нижнем течении реки Пирита, на её правом берегу, у восточной границы Таллина. На востоке граничит с Маарду. Расстояние до волостного центра — деревни Йыэляхтме — составляет 14,2 километра, расстояние до центра Таллина (Виру Кескус)  — 11,3 километра. Высота над уровнем моря — 35 метров.

Является одним из самых живописных мест вблизи эстонской столицы.

Рядом с деревней расположена Ируская теплоэлектростанция, снабжающая Таллин теплом и горячей водой.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 450 человек, из них 295 (65,5 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Иру:

История 
Старейшие следы человеческой деятельности в Иру относятся ко второй половине III тысячелетия до н. э., когда здесь находилось поселение.

Впервые деревня была упомянута в 1241 году как Hirwæ, в 1374 году деревня упоминается как Hirwen, в 1490 году — Hirweden, в 1693 году — Hirwekylla.

На военно-топографических картах Российской Империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, деревня обозначена как Ирро.

C 1359 года деревня принадлежала таллинской богадельне Пюхавайму (с эст. — Святого Духа). В 16-ом столетии, во времена реформации, и до 1877 года деревня принадлежала городскому учреждению, т.н. Божьей кассе (). Город сдал деревню в аренду нескольким городским мызам: Вяо, Нехату, Раэ и Каутъяла. В 1733 году деревня была объединена с владениями мызы Нехату.

В 1975 году северная часть деревни была объединена с Таллином, в 1980 году снова отделена от Таллина и объединена с деревней Нехату, в правах самостоятельной деревни восстановлена в 1997 году.

Достопримечательности 

В окрестностях деревни находится много достопримечательностей, среди них: древнее городище (в народе — Линнапяра (Linnapära), административно входит в границы Таллина), древнее селище (конец первого тысячелетия — начало второго тысячелетия), каменные могильники, древние груды камней на полях, культовые камни, древняя священная роща, изваяние «Ируская тёща», долина реки Пирита между таллинским районом Ласнамяэ и Ируским глинтовым уступом (природный парк).

Ируское городище 
Ируcкое городище — это холм высотой около 15 метров и площадью 500 м2 в излучине реки Пирита, рядом с шоссе Таллин—Нарва. Городище было укреплённым поселением древних эстов; его история восходит к третьему тысячелетию до нашей эры. Там были найдены самые древние в Эстонии остатки бревенчатого сруба и один из старейших железных предметов в Эстонии — шило. В 5—11-ом столетиях нашей эры городище имело укрепления c высокими траверсами из плитняка и, согласно данным археологических раскопок, неоднократно подвергалось пожарам. Среди артефактов, найденных во время археологических изысканий в Иру, особый интерес представляют глиняные тигели для литья бронзы, а также редкая для Северной Европы равноплечная бронзовая фибула, костяной гарпун и узда.

Ируская тёща 
«Ируской тёщей» () называли валун на границе Ласнамяэ на краю почтового тракта, который был похож на женщину в развевающейся юбке: одна рука протянута к морю, другая находится за спиной. Возможно, в древности он был жертвенным камнем. С 19-ого века для привлечения удачи было принято, входя в город, поприветствовать «тёщу» хлопком и принести ей жертву. Возле «тёщи» разводили костры Яанова дня. Однажды костёр получился слишком большим, и «тёща» раскололась. Позже местные краеведы установили на её месте памятную доску. В 1970 году в память о валуне была установлена одноимённая скульптура.

Происхождение топонима 
Возможно, деревня получила своё название от нынешней реки Пирита, которая ранее называлась Хирвейыги (Hirvejõgi), также Хирвеоя (Hirveoja, Hirwenoye). Финский языковед Л. Кеттунен сравнивает его с финским личным именем Хирвонен ().

Примечания

Ссылки 
 Сайт деревни Иру 

Населённые пункты Эстонии
Харьюмаа